«3 Words» — дебютний студійний альбом британської поп-співачки Шеріл Коул. Реліз відбувся 23 жовтня 2009 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шеріл Коул 

Альбоми Шеріл Коул
Дебютні альбоми 2009